Kabinett Cameron steht für folgende Kabinette im Vereinigten Königreich:

 Kabinett Cameron I, 2010 bis 2015
 Kabinett Cameron II, 2015 bis 2016